Мюнир Йозкул () (15 август 1925 г. – 5 януари 2018 г.) е турски театрален и киноактьор.

Биография 
Завършил е Истанбулската мъжка гимназия. Започва своите сценични изяви като гимазиален ученик през 1940 г. Започва висше образование в Истанбулския университет специалност История на литературата и изкуството.

Театър 
През 1948 става професионален актьор в гласовия театър с постановката „Aşk Köprüsü“. След това работи с Muhsin Ertuğrul в театъра „Küçük Sahne“. По това време излизат на сцена с постановките „За мишките и хората“ (1951, Джон Стайнбек), „Babayiğit“ (John Millington Synge), „Yaz Bekarı“ (1954, George Axelrod) и „Çayhane“ (1955, John Patrick). В периода 1959 – 1960 година работи в Държавния театър в Анкара и в периода от 1960 до 1962 работи в Bulvar Tiyatrosu в Аксарай. От 1963 до 1966 участва в различни турнета с различни трупи, а в частните театри колеги са му били Садри Алъшък, Джахит Ъргат, Невин Аккая, Шюкран Гюнгьор и други. 

През 1978 отново се е завърнал към Градския театър. В период от 1983 до 1984 е играл в постановката „Любовта на генерала“ на Жан Ануи в Театъра Дормен. Към средата на 80-те години се присъединява към трупада на Ферхан Шенсой. Там участва в 4 различни пиеси и след това прекратява участията си в театъра.

Кино 
Йозкул започва да участва във филми от 1950-те години. Едни от най-важните му ранни филми са „Edi ile Büdü“, „Balıkçı Güzeli“ и „Kalbimin Şarkısı“. След 1965 година започва да привлича вниманието към себе си с характерни роли и след 1970-те години участва във филми на Ертем Егилмез. Ролята, която е най-позната на турските зрители и с която актьора по-късно се идентифицира, е Плешивият Махмут от „Hababam Sınıfı“. В този филм ролята му е на строгия, но добър заместник-директор в частна гимназия. Други популярни филми от този период са: „Mavi Boncuk“, „Bizim Aile“, „Aile Şerefi“, „Gülen Gözler“, „Neşeli Günler“, „Gırgıriye“ и „Görgüsüzler“. В голяма част от тези филми му партнира голямата актриса Адиле Нашит и заедно образуват незабравимата двойка на турското кино. 

През цялата си кариера се е снимал в повече от 200 филма и през 1972 е спечелил награда за Най-добър мъжки персонаж на Фестивала Златен портокал в Анталия. През 1977 е спечелил специална награда на Азербайджанския филмов фестивал с ролята си на майстор Яшар във филма „Bizim Aile“. Бил е помощник режисьор на филма „Süt Kardeşler“ сниман от Ертем Егилмез.

В телевизионния сериал „İbiş'in Rüyası“ изиграва ролята на Ибиш. Участва и още в сериалите „Uzaylı Zekiye“, „Ana Kuzusu“ и „Şaban ile Şirin“. Последното си участие в телевизията прави в предаването „Reyting Hamdi“ през 2000 г. 

През 1980 г. година отпразнува 40-ата си годишнина в изкуството а през 1995 г. празнува 55-ата. Министерството на културата го удостоява с почетното звание Държавен артист през 1998 г.

Личен Живот 
Йозкул се жени четири пъти и има три деца. Първата му съпруга се казва Шадан, втората му съпруга е Суна Селен, третата му жена е Яшар и през 1986 година се жени за Умман Йозкул. Синът му Гюнер Йозкул е актьор и телевизионен водещ. Според сина му Мюнир Йозкул не се е страхувал да се жени, но се е страхувал от развода.

Значителна част от живота си прекарва в борба с алкохолизма и през 1990 г. спира алкохола окончателно.

Понастоящем живее с деменция и от 2003 година насам не желае да напуска дома си и да разговаря с хора. Поради болестта си не помни значителна част от миналото и живее с убеждение, че мъртвите му приятели са още живи.

На 5 януари 2018 г. Йозкул умира на 92 години в дома си в Истанбул.

Роли в театъра 
 Aşk Köprüsü 
 İstanbul'u Satıyorum (1987 – 88) 
 Soyut Padişah 
 Sersem Kocanın Kurnaz Karısı 
 Çayhane
 За мишките и хората
 Keşanlı Ali Destanı 
 Yorgun Matador 
 Hababam Sınıfı 
 Babayiğit 
 Yaz Bekarı 
 Generalin Aşkı 
 Kanlı Nigar

Филмография

Филми

Телевизия

Награди

Източници

Външни препратки 
 Мюнир Йозкул в IMDB
 Мюнир Йозкул в SinemaTürk
 Страницата му в Biyografi.net

Родени през 1925 година
Турски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Родени в Истанбул